Duppler ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Duppler (* 1944), deutscher Marineoffizier und Militärhistoriker
 Lars Duppler (* 1975), deutscher Jazzpianist und -komponist